Кильхен — фамилия:

 Кильхен, Александр Яковлевич — Георгиевский кавалер; майор; № 6818; 3 декабря 1842.
 Кильхен, Карл Христианович — городничий Ставрополя (ныне Тольятти) в 1806—1814 годах.
 Кильхен, Пётр Алексеевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7460; 12 января 1846.
 Кильхен, Сергей Алексеевич (1825—1902) — русский военный деятель, генерал от артиллерии.
 Кильхен, Христиан — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 340; 26 ноября 1781.